Morra – gioco della morra (murra in sardo)
Murra – antica pietra preziosa
Murra – città del Nicaragua
Banu Murra – tribù araba del Najd